Регистрационните номера на МПС в Северна Македония се състоят от синя лента в левия край на табелата, на която е означен международният код NМК (преди февруари 2019 – МК), регионален код от две букви, правоъгълно поле с червен цвят, в което са изписани регионалният код и двузначният алфа-код на кирилица, четирицифрен код и двузначен алфа-код. Регионалният код представлява двубуквено означение (код) на града, в който е регистрирано МПС.

С най-новите изменения на Правилника за регистрационните региони от 30 май 2019 г., в Македония има 33 регистрационни региона. В следната таблица те са подредени според техния код на латиница:

Бележки 

Северна Македония
Транспорт в Северна Македония